Eucrypta är ett släkte av strävbladiga växter. Eucrypta ingår i familjen strävbladiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strävbladiga växter
Eucrypta